Tanneneck steht für
 Tanneneck (Calw), Wohnplatz in der zentralen Stadtgemarkung von Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Tanneneck (Ruhwinkel), Ortsteil von Ruhwinkel im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Tanneneck, Haltepunkt an der Bahnstrecke Hamburg-Altona–Neumünster an der Grenze von Ellerau und Quickborn in Schleswig-Holstein